Carlo Podrecca – avvocato e storico italiano
 Guido Podrecca – politico e giornalista italiano
 Vittorio Podrecca – impresario e regista italiano